Mesurier ou Le Mesurier ou encore Le Messurier est un patronyme originaire de Normandie et des îles anglo-normandes qui se rencontre également en Angleterre. Il se décline également sous la variante de  ou Le Masurier.

 Le Mesurier
Jean Le Mesurier (1781–1843), est le dernier gouverneur héréditaire de l'île d'Aurigny, dépendante du bailliage de Guernesey. 
John Le Mesurier (1912-1983), est acteur anglais (père de Robin).
Robin Le Mesurier (1953-2021), est un guitariste anglais (fils de John).
Robert Le Mesurier McClure (1807-1873), est un officier irlandais, explorateur de l'Arctique.
Thomas Le Mesurier (1756-1822), est un avocat et prêtre de l'église anglicane originaire de l'île d'Aurigny.

 Le Messurier
 Kathrine Le Messurier est une joueuse de tennis australienne de l'entre-deux-guerres.

Patronyme normand